Het seizoen 2002/03 van de zaterdag Hoofdklasse A ging van start op 31 augustus 2002. De laatste speelronde was op 3 mei 2003. De zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2001/02) was ASWH.

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A